L'édition 2011 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 24 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250 Series. Marin Čilić remporte l'épreuve de simple, Colin Fleming et Ross Hutchins celle de double.

Lauréats 
Marin Čilić remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Janko Tipsarević.

En double, Colin Fleming et Ross Hutchins remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Mikhail Elgin et Alexander Kudryavtsev. Il s'agit du  pour chacun.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Pétersbourg
ATP 2011
Sport en Russie en 2011
Tennis en octobre 2011